О́льмос ():

Топоним 
  — населённый пункт в уругвайском департаменте Канелонес.
  — округ Перу, входит в состав провинции Ламбаеке.
 Ольмос — город в Перу, административный центр одноимённого округа.
 Ольмос — коммуна и населённый пункт в аргентинской провинции Санта-Фе, входит в состав департамента Вера.

Фамилия 
 Ольмос, Гильяна (род. 1993) — мексиканская теннисистка.
  (1928—2002) — мексиканский архитектор, профессор Национального автономного университета Мексики.
  (1982—2002) — аргентинский певец.
 Ольмос, Хувеналь (род. 1962) — чилийский футболист и тренер.